Die Türkiye 2. Futbol Ligi 1965/66 war die dritte Spielzeit der zweithöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 4. September 1965 mit dem 1. Spieltag der 1. Etappe begonnen und am 12. Juni 1966 mit dem 14. und letzten Spieltag der Finalrunde abgeschlossen.

In der Saison 1965/66 wurde das Ligasystem grundlegend reformiert. Statt wie bisher in einer eingleisigen Liga, in der der Meister direkt in die 1. Lig aufstieg, wurde in dieser Saison die Liga in zwei Etappen ausgetragen. In der 1. Etappe wurde die Liga in zwei Gruppen, der Gruppe Rot und der Gruppe Weiß, mit jeweils elf Mannschaften ausgetragen. Nach dem Ende der 1. Etappe wurden die ersten vier Mannschaften aus beiden Gruppen in eine gemeinsame Gruppe aufgenommen, der Finalrunde. Als ein Teil der 2. Etappe stiegen die ersten zwei Mannschaften aus der Finalrunde in die 1. Lig auf. Die beiden Tabellenletzten der Gruppe Rot und der Gruppe Weiß entschieden als der letzte Bestandteil der 2. Etappe in Hin- und Rückspiel den einzigen Absteiger der Liga in die für die kommende Saison angekündigte Türkiye 3. Futbol Ligi aus.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbliebenen 15 Mannschaften der Absteiger aus der Süper Lig Altınordu Izmir und die sechs Neulinge Sakaryaspor, Bandırmaspor, Eskişehirspor, Samsunspor, Torpakspor, Konyaspor hinzugekommen. Die Neulinge waren entweder aus den damals drittklassigen regionalen Amateurligen als Meister aufgenommen wurden oder hatten die Auflagen des türkischen Fußballverbandes erfüllt und durften in der erst vier Spielzeiten jungen Liga teilnehmen. Hintergrund dieser Aufnahme war Folgender: Anfang der 1960er Jahre beschloss der türkische Fußballverband ein Projekt zu starten, wodurch alle Provinzen der Türkei am Profifußballgeschehen teilhaben konnten.

Zu diesem Zweck wurde landesweit den Gouverneuren und Notabeln aller Provinzen mitgeteilt, dass sie, falls nicht vorhanden, durch die Gründung eines konkurrenzfähigen Fußballvereins ihre Provinz in dieser Liga vertreten könnten. Dadurch wurden binnen weniger Jahre neue Vereine gegründet und die Teilnahme an dieser Liga beantragt. So wurde die zweithöchste Spielklasse, die Türkiye 2. Futbol Ligi, mit der Spielzeit 1963/64 das erste Mal gestartet. Da die Provinzen die Vereinsgründung, die Erfüllung der Auflagen bzw. die Teilnahme unterschiedlich schnell beantragten, wurde die Liga in ihren ersten Spielzeiten immer wieder erweitert, um so neue Vereine aufnehmen zu können. Für die Saison 1965/66 war die Teilnahmeanfrage dermaßen groß, dass neben der Aufnahme in die 2. Lig noch für die kommende Saison die dritthöchste Spielklasse, die Türkiye 3. Futbol Ligi gegründet wurde und ein Teil der Vereine in diese Liga aufgenommen wurden.

Eskişehirspor erreichte die Meisterschaft der Finalrunde und damit die erste Teilnahme der Vereinsgeschichte an der 1. Lig. Vizemeister der Saison wurde Altınordu Imir und erreichte damit den direkten Wiederaufstieg in die 1. Lig. Um den Abstieg standen sich Yeşildirek SK und Ülküspor gegenüber. Nach einer Hin- und Rückrunde setzte sich Ülküspor durch und sicherte sich den Klassenerhalt. Yeşildirek SK hingegen stieg zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte in die dritthöchste türkische Spielklasse ab

Vor Saisonbeginn änderte der Verein Manisa Sakaryaspor seinen Namen in Manisaspor um, um so Verwechslungen zum Liganeuling Sakaryaspor vorzubeugen.

Gruppe Rot (Kırmızı Grup)

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Gruppe Weiß (Beyaz Grup)

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Finalrunde

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Die beiden Tabellenelften ermittelten in zwei Spielen den Absteiger.

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org (türkisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 1965/66 auf angelfire.com (englisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 1965/66 auf mackolik.com (türkisch)

Einzelnachweise 

1965/66
Fußballsaison 1965/66